Сісуй (Кумамото)
Сісуй (Тіба)